AL-Bank Ligaen 2011-12 var turneringen om det 55. DM i ishockey for mænd. Turneringen havde deltagelse af ni hold og indledtes med et grundspil, hvor de ni hold hver spillede 40 kampe. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af 7 kampe, og en bronzekamp over to kampe.

Mesterskabet blev vundet af Herning Blue Fox, der endte grundspillet på tredjepladsen, og som i finalen i slutspillet besejrede Odense Bulldogs med 4-3 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 21. april 2012 i Vestfyens Arena i Odense, hvor midtjyderne vandt med 4-0. Dermed vandt Blue Fox DM-titlen for sjette gang under dette navn, men det var 16. DM-titel for moderklubben Herning IK.

Bronzemedaljerne blev vundet af Sønderjyske Ishockey, der i bronzekampen besejrede AaB Ishockey. Bronzekampen blev afviklet over to kampe, og sønderjyderne vandt begge kampe med 3-0.

Stillinger og resultater

Grundspil 

Grundspillet havde deltagelse af ni hold, der spillede en femdobbelt turnering alle-mod-alle. Det gav 40 kampe til hvert hold, og de blev spillet i perioden 15. september 2011 - 20. februar 2012. Herefter gik nr. 1-8 videre til kvartfinalerne.

Slutspil

Kvartfinaler 

De otte hold i slutspillet spillede først kvartfinaler, hvor holdene mødtes i serier, der bestod af bedst af syv kampe, der blev spillet i perioden 23. februar - 11. marts. Vinderne af kvartfinaleserierne, Herning Blue Fox, AaB Ishockey, Odense Bulldogs og SønderjyskE, gik videre til semifinalerne.

Semifinaler 

Semifinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinaleserierne, og semifinalerne blev ligeledes spillet bedst af syv kampe, der blev afviklet i perioden 15. - 24. marts. De to vindere, Odense Bulldogs og Herning Blue Fox, gik videre til finalen, mens de to andre hold gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

Bronzekampen blev afviklet over to kampe den 30. - 31. marts. De to tabere af semifinalerne, SønderjyskE Ishockey og AaB Ishockey, mødtes ude og hjemme, og summen af de to resultater afgjorde bronzekampen. Begge kampe blev vundet med 3-0 af SønderjyskE, som dermed vandt bronzemedaljerne, mens AaB måtte nøjes med fjerdepladsen.

Finale 

DM-finaleserien mellem vinderne af de to semifinaleserier blev spillet bedst af syv kampe i perioden 7 - 21. april. Serien, og dermed mesterskabet, blev vundet af Herning Blue Fox, der besejrede Odense Bulldogs med 4-3 i kampe efter undervejs i serien at have været bagud med 1-3 i kampe. Midtjyderne vandt altså de sidste tre kampe i serien, og i de tre kampe lykkedes det endda for Herning at forhindre fynboerne i at score. Den afgørende kamp blev spillet den 21. april 2012 i Vestfyens Arena i Odense, hvor midtjyderne vandt med 4-0. Dermed vandt Herning Blue Fox DM-titlen for sjette gang under dette navn, mens det var 16. DM-titel for moderklubben Herning IK.

Kilder / eksterne henvisninger 
Statistikoverblik: AL-Bank Ligaen 2011-2012 
Kamp- og resultatliste for AL-Bank Ligaen 2011-2012 
Statistikoverblik: AL-Bankligaen, Play-off 
Kamp- og resultatliste for AL-Bankligaen, Play-off 2011-2012

Noter 

Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2011
Ishockey i 2012